Ronaldsay peut désigner :
 South Ronaldsay, une île des Orcades en Écosse ;
 North Ronaldsay, une île des Orcades en Écosse.

Voir aussi 
 Ronaldsway